Breaker steht für:

eine Kurzform von breakdancer, siehe Breakdance
ein Fahrgeschäft auf Volksfesten, siehe Breakdance (Fahrgeschäft)
ein Musikalbum der deutschen Band Accept aus dem Jahr 1981, siehe Breaker (Album)
eine US-amerikanische Heavy-Metal-Band, siehe Breaker (Band)
eine kanadische Heavy-Metal-Band

Breaker ist der Familienname von
 Ronald R. Breaker (* 1964), US-amerikanischer Molekularbiologe

andere Bedeutungen:
im CB-Funk leitet „breaker“ (in diesem Zusammenhang Englisch für „Unterbrechung“) eine Durchsage ein:  „Breaker one-nine“ bedeutet so viel wie „Alle die auf Kanal 19 mithören, bitte meldet Euch“;  „Breaker for Bandit“ bedeutet „CB-Funker mit dem Spitznamen ‚Bandit‘, bitte melden“

Siehe auch:
 Breaker Island, Felseninsel im westantarktischen Palmer-Archipel